Assedio di La Rochelle – assedio avvenuto durante la guerra tra Capetingi e Plantageneti nel 1224
 Assedio di La Rochelle – assedio tra le truppe francesi di Luigi XIII e gli ugonotti scontratisi nel 1627-1628
 Assedio di La Rochelle – assedio ordinato da Carlo IX di Francia contro la città ribelle calvinista di La Rochelle nel 1573
 Assedio di La Rochelle – assedio avvenuto durante la seconda guerra mondiale tra il 1944 e il 1945

Pagine correlate 
 Battaglia di La Rochelle (disambigua)